App steht für:
 App (Film), einen niederländischen Spielfilm aus dem Jahr 2013
 Anwendungssoftware (Application software) allgemein
 Mobile App, Anwendungssoftware im Bereich mobiler Betriebssysteme
 Webanwendung, Web-App, ein Anwendungsprogramm, das beim Benutzer in einem Webbrowser abläuft bzw. dargestellt wird
 Progressive Web App, Symbiose aus Mobile App und Webanwendung
 Windows-App, mit Windows 8 eingeführte Anwendungen für die Windows-8-Modern-UI-Oberfläche

App ist der Familienname folgender Personen:
 Austin App (1902–1984), US-amerikanischer Mediävist und Holocaustleugner
 Eduard Ernst App (1801–1862), Kreisrat in den Kreisen Biedenkopf, Erbach und Groß-Gerau
 Kurt App (* 1952), deutscher Künstler
 Manfred App (* 1948), deutscher Musikverleger
 Peter Wilhelm App (1803–1855), deutscher Porträt- und Historienmaler, Hofmaler in Darmstadt
 Rolf App (* 1953/1954), Schweizer Journalist
 Urs App (* 1949), Schweizer Forscher 

app steht für:
 Apma (ISO-639-3-Code), Penama-Sprache auf der Pentecost-Insel, Neue Hebriden, Vanuatu
 .app, Top-Level-Domain
 .app, häufige Dateinamenserweiterung für Applications in diversen Programmen, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/A

APP steht für:
 APP Pharmaceuticals, ein US-Pharmaunternehmen
 Acta Palaeontologica Polonica, eine wissenschaftliche Zeitschrift
 Actinobacillus pleuropneumoniae, ein Bakterium, das bei Schweinen eine Lungen-Brustfell-Entzündung hervorruft
 Aeroperlas, eine Fluggesellschaft
 Akute-Phase-Proteine, Gruppe von körpereigenen Wirkstoffen der unspezifischen Immunantwort
 Alianza para el Progreso, eine peruanische Partei
 Alkylpolypentoside, Tenside aus pflanzlichen Ausgangsstoffen
 All People’s Party – mehrere Parteien
 Ambulante psychiatrische Pflege oder häusliche psychiatrische Fachkrankenpflege
 Amyloid-Precursor-Protein, ist bei der Pathogenese von Morbus Alzheimer von Bedeutung

 Antigua People’s Party, Partei
 Approach Control, ‚Anflugkontrolle‘, zuständig für die Kontrolle an- und abfliegender Flugzeuge, siehe Flugverkehrskontrolle
 Arbeitsgemeinschaft Psychoanalytische Pädagogik
 Asia Pulp & Paper Co. Ltd., einer der größten Papierproduzenten der Welt, Tochter der Sinar Mas Group, siehe Sinar Mas Group#Asia Pulp and Paper Company Ltd. (APP)
 Asset-Purchase-Programm der Europäischen Zentralbank, Januar 2015
 Associated Press of Pakistan, die staatliche pakistanische Nachrichtenagentur  
 Atom Publishing Protocol, ein Protokoll zum Veröffentlichen und Editieren von Web-Inhalten über HTML und XML, siehe Atom (Format)

 The Alan Parsons Project, eine britische Progressive-Rock-Band
 Asapa Airport (IATA-Code), Flughafen von Asapa, Oro Province, Papua-Neuguinea
 Association of Professional Piercers (APP), eine Organisation professioneller Piercer

Siehe auch:
 Apps (Begriffsklärung)

Abkürzung